Au sens propre, le mot capacité désigne le fait d'être capable, d'avoir l'aptitude pour réaliser quelque chose : par exemple une capacité professionnelle attestée par un certificat de capacité.

Dans un registre plus concret, la capacité désigne la quantité théorique maximum de matière, d'information, ou autre contenu, qu'une entité peut contenir.

La capacité fait donc référence à un contenu potentiel, alors que le volume est une grandeur qui fait référence au contenant ou au contenu réel.

En droit 
 En droit civil, la capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à exercer ses droits et obligations.
 En droit pénal, la capacité pénale est la possibilité pour une personne d'engager sa responsabilité pénale ;

En sciences humaines 
 en économie, la capacité de financement est le solde du compte de capital ;
 en psychologie et pédagogie, la capacité renvoie à un ensemble de dispositions et d'acquis, constatés chez un individu, généralement formulés par l'expression : « être capable de… ». Une capacité représente une possibilité de réussite et de mise en œuvre de compétence dans l'accomplissement d'une activité. Elle peut être constatée directement dans un contexte formatif ou professionnel ou indirectement par le biais d'épreuves ou de tests divers ;
 en sport, une capacité est le résultat d’acquisitions particulières permettant d’agir dans des situations à venir susceptibles de développer de nouvelles compétences ou habiletés ;
 dans la défense, la capacité de projection recouvre l'ensemble des interventions conduites hors des frontières d'un État ;
 en écologie, la capacité porteuse est la taille maximale de la population d’un organisme qu’un milieu donné peut supporter ;

En sciences naturelles 
 en électricité et en électronique, la capacité représente la quantité de charge électrique pouvant être stockée dans un accumulateur, un condensateur ou un conducteur pour une certaine tension
 en informatique, la capacité d'un dispositif de stockage est la quantité de données maximum qu'il peut recevoir ;
 en thermodynamique, la capacité calorifique ;
 en mathématiques :
 la  est une façon de mesurer sa "taille" en un certain sens ;
 notamment, en géométrie des fractales, la capacité (fractale) est un autre nom pour la dimension fractale de Minkowski-Bouligand ;
 la capacité symplectique est un invariant de géométrie symplectique ;
 en génie mécanique, la capacité de levage dépend de la charge maximale d'utilisation (CMU) ;
 en pédologie, la capacité au champ est la capacité de rétention maximale en eau du sol ;
 en chimie, la capacité d'une solution tampon est le nombre de moles de protons ou d'ions hydroxydes que peut absorber 1 litre de solution sans que le pH ne varie de plus d'une unité ;

Diplômes français 
 capacité de médecine,
 capacité en droit.